Morella kan syfta på:

 Morella (växter) – ett släkte av porsväxter
 Morella (kommun) – en kommun i Spanien
 Morella (kommunhuvudort) – huvudort i kommunen